Il singolare del Madrid Masters 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 2004.

Juan Carlos Ferrero era il detentore del titolo, ma ha perso contro Luis Horna nel 2º turno.

Marat Safin ha battuto in finale 6–2, 6–4, 6–3, David Nalbandian.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Madrid Masters 2004
ATP Tour 2004